Pinillos kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Pinillos, Colombia – kommun, Bolívar, 
 Pinillos (ort), Bolívar,

Spanien 

 Pinillos (kommun), La Rioja, Provincia de La Rioja,